Le risque hydrique est un risque sanitaire lié à la consommation d'eau.

La pollution de l'eau peut avoir des conséquences sur la santé, notamment lors de:

- contamination de l'eau par des polluants chimiques

- risques microbiologiques (présence de microbes: bactéries, algues notamment).

- radioactivité

En France, le risque hydrique est surveillé par l'InVS.

Voir aussi 
 agent pathogène
 parasitologie médicale

Références

Santé publique